Protomastobranchus huloti är en ringmaskart som beskrevs av José María Alfono Félix Gallardo 1968. Protomastobranchus huloti ingår i släktet Protomastobranchus och familjen Capitellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
huloti